Emily Hobhouse, een Britse mensenrechtenactiviste
John Cam Hobhouse, een Britse politicus
Leonard Trelawny Hobhouse, een Britse politicus